Соревнования в плавании на 50 метров баттерфляем (женщины) на Чемпионате мира по водным видам спорта 2009 проводились в Бассейне спорткомплекса Форо Италико в Риме, 31 июля и 1 августа 2009 года.

Отборочные заплывы начались 31 июля в 9:33 по местному времени (UTC+2). Полуфиналы проводились в тот же день в 18:17, а финал — 1 августа.

Медалисты

Рекорды 
До начала соревнования мировой рекорд и рекорд чемпионата мира были следующими:

Заплывы

Отборочные

Полуфиналы

Финал

Примечания 
 ВР — время реакции (от стартового сигнала до отрыва ног от стартовой тумбочки).

Ссылка 
 Результаты 

50 м, баттерфляй, женщины